Леопо́льд Фи́шер (; монашеское имя — Сва́ми Агехана́нда Бха́рати, , ; 20 апреля 1923, Вена, Австрия — 14 мая 1991, , штат Нью-Йорк, США) — австрийский и американский индолог и антрополог, специалист по тантризму и современному мистицизму. Монах ордена . Ввёл в научный оборот понятие «эффект пиццы».

Биография 

Родился 20 апреля 1923 года в Вене в семье Ханса и Маргарет Фишер. С тринадцати лет начал посещал Индийский клуб и изучать хинди и классический санскрит, что оказало влияние на его решение стать индологом. В это же время он был алтарником и намеревался стать священником, но разочаровался в том, как практикуется католичество. Позднее в своей автобиографии он писал: «К тому времени, когда мне исполнилось 15 лет, я нашёл альтернативу. Это было прощание с христианством и выбор в пользу индуизма». В шестнадцать лет, после того как Адольф Гитлер осуществил аншлюс с Австрией, Фишер поклялся бороться за свободу Индии и вступил в Индийский добровольческий легион СС «Свободная Индия» и принял индуизм, взяв себе новое имя — Рамачандра, в честь бродячего индуистского проповедника Бхаи Сачидананда.

В 1941 году окончил  в Вене.

В 1948 году окончил Институт востоковедения и Институт этнологии в Венского университета. Затем занимался исследованиями в области культурной антропологии, лингвистики, сравнительной философии. Преподавал в Делийском университете, Бенаресском индуистском университете, , Буддийской академии в Бангкоке и Токийском университете.

В 1949 году приехал в Бомбей, где встретился со многими многими индийцами, с которыми завязал знакомство, ещё находясь в Европе. Здесь он жил в ашрамах Рамакришны в Калькутте и Алморы.

В 1951 году, решив, что ни Рамакришна, ни Вивекананда не являются его учителями, Фишер уехал в Варанаси, где на берегах Ганги был посвящён Свами Вишвананда Бхарати в монахи ордена , приняв имя Агехананда Бхарати () и став первым западным человеком, который стал полноценным индуистским монахом. Он совершил обязательное религиозное паломничество, пройдя босиком 1500 миль по Индии и питаясь посредством попрошайничества. Профессор-эмерит физики Колледжа искусств и наук Сиракузского университета  позднее вспоминал, что увидев в Бенаресе в это время Бхарати в таком виде, двадцать лет спустя был ошеломлён, встретившись с ним в качестве профессора антропологии Сиракузского университета.

В 1956 году стал научным сотрудником Вашингтонского университета.

В 1957 году начал преподавать на факультете антропологии Сиракузского университета, где в 1961 году стал  антропологии, в 1964 году стал ассоциированным профессором, в 1968 году — полным профессором, а в 1971—1977 годах и в 1985 году являлся заведующим кафедрой антропологии. В 1991 году стал форд-максвеллским профессором южноазиатских исследований.

В 1968 году получил американское гражданство.

В 1987 году по программе Фулбрайта преподавал в Западной Германии.

Являлся членом ряда научных организаций: , Американская антропологическая ассоциация, , , Международная ассоциация общей семантики, Менса, , , , Сиамское общество, Международная академия прав человека, Нью-Йоркская академия наук.

В общей сложности является автором более 500 работ. Кроме того, написал автобиографию «Одеяние цвета охры».

Был полиглотом, разговаривая на 17 современных и классических языках.

Умер 14 мая 1991 года от рака в доме своего друга в .

Отзывы 

Директор Центра Южной Азии, форд-максвеллский профессор югоазиатских исследований Сиракузского университета Сьюзен Сноу Уэдли считает Бхарати «краеугольным камнем антропологии в Сиракузском университете» и уважаемой личностью среди исследователей Южной Азии во всё мире. Она отмечает, что в университете Бхарати среди прочего читал свой ключевой курс лекций по антропологии «Магия и религия», а также проводил обряд джатакармана для индийской общины и выступал в качестве индуистского священнослужителя в Хендрикской капелле.

Сочинения

Научные труды

Монографии 
 Bharati A. Western Science and Oriental Philosophy. Coimbatore: Gopal Bagh, 1953
 Bharati A. Aesthetical Norm and Value Modification in Modern India / ed. Prof. S. N. Ray, Bombay and Calcutta, 1961. Indian Renaissance Institute Monograph Series. № I.
 
 Bharati A. The Philosophical Potential of Indian Esotericism. Monograph No. V. Bombay & Calcutta: The Indian Renaissance Institute,  1965, 34 pp.
 Bharati A. The Tantric Tradition
 
 
 
 
 
 Bharati A. Great Tradition and Little Traditions. Indological Investigations in Cultural Anthropology. Varanasi: Chowkhamba Sanskrit Series Office. Chowkhamba Sanskrit Series Studies, Vol. XCVI, 1978, xvi+384 pp.

Статьи 
 Bharati A. Radhakrishnan and the Other Vedanta // The Philosophy of Sarvepalli Radhakrishnan / ed., P. A. Schilpp. N.Y.: Open Court Publishers, 1952.
 Bharati A. Preface //  Yuganaddha — The Tantric View of Life. Vol. III. Varanasi Chowkhamba Sanskrit Series, 1952
 Bharati A. Die Lage der Philosophie im heutigen Indien // . VII/3. 1953.
 Bharati A. Dr. Radhakrishnan Commemoration Volume, ed. Sri Jagat D. Singh. Fatehpur, 1953. pp. 50-84.
 Bharati A. Bericht ueber den 28. Indischen Philosophenkongress in Baroda // , 1954
 Bharati A. Bericht ueber den 1. Indischen Wissenschaftlerkongress in Hyderabad Dn. // , 1954
 Bharati A. Der Unterricht und das Studium der Philosphie an Indischen Universitaeten // . Vol. IX/1. 1955
 Bharati A. Lebensregeln und Meditation im Indischen Moenchstum // , 1955.  Special Issue.
 Bharati A. Tools for Critical Evaluation of Indian Classical Vocal Music // The Institute of Music and Culture Bulletin, 1955
 Bharati A. Universitaeterziehung und Hochschulbildung im heutigen Thailand // , 1956
 Bharati A. A Note on Buddhist Logic // Visvajyoti Buddha Jayanti. Special Issue. Hoshiarpur, 1956
 Bharati A. Comparative Studies in Indian and Western Music // , 1956
 Bharati A. Buddhistische Geisteswelt" (review; Mensching) // , 1956
 Bharati A. Der Buddha und seine Lehre" (review; H.V. Guenther) // , 1957
 Bharati A. Indian Thought Viewed from a Western Critical Viewpoint" (transcribed lectures), Pts. 1 & 2 // Journal of Philosophical Studies (Tetsugaku Kenkyu), Faculty of Letters, Kyoto University, Vol. XXXIX, Nos. 6 & 7. 1957
 Bharati A. Inductive Reasoning: a Study of Tarka in Indian Logic (review; Bagchi) // , Vol. X/5, 1957
 Bharati A. Philosophical Essays (review; Damle) //  X/3, 1957
 Bharati A. The Nature of Philosophy (review; Damle) // , Vol. X/5, 1957
 Bharati A. History of Philosophy — Eastern and Western" (review; S. Radhakrishnan) // , Vol. X/5. 1957
 Bharati A. The Loves of Krishna in Indian Art (review; Archer) // , Vol. XVII/2. 1958
 Bharati A. Die geistigen Kraefte Asiens in der Krise der Gegenwart // , Vol. XII/6, 1958
 Bharati A. The Central Philosophy of Buddhism (review; T.R.V. Murti) // , XI/2, 1958
 Bharati A. The Padarthatattvanirupanam of Raghunatha Siromani" (review; Karl H. Potter) // , XI/8, 1958
 Bharati A. Geschichte der Indischen Philosophie, Vol. II" (review; Frauwallner) //  XIV/3, 1958
 Bharati A. Philosophie und Psychologie im Abhidharma" (review; H.V. Guenther) // , XII/2, 1958
 Bharati A. Philosophie und Psychologie im Abhidharma" (review; Guenther) // , XVIII/2. 1958
 Bharati A. sGampo.pa — The Jewel Ornament of Liberation" (review; Guenther) // , Vol. XVII/4. 1958
 Bharati A. Modern Hindi Grammar (review; Saihgal) // , XVIII/4. 1958
 Bharati A. Time and Modality (review article A. N. Prior) //  XII/3. 1958
 Bharati A. Yoga — Immortality and Freedom" (review; Mircea Eliade) // , Vol. XII/4, 1958
 Bharati A. Popular Essays in Indian Philosophy: Art Experience, the Quest after Perfection" (review; M. Hiriyanna) //  XII/4. 1958
 Bharati A. A Note on Albert Schweitzer //  XV/I. 1960.
 Bharati A. Philosophisches „klar“ // . № 77. 1960
 Bharati A. Ueber Eliades Yogaauffassung // Zeitschrift fuer Religions — und Geistesgeschichte XII/2, Cologne, Germany.
 Bharati A. Weltprobleme am Himalaya (review; W. Leifer) //  XV/7, 1960
 Bharati A. Dattatreya (review; H. H. Chamaraja Wadiyar of Mysore) //  XIII/4, 1960
 Bharati A. Philosophical Analysis (review; J.O. Urmson) //  XIII/4, 1960
 Bharati A. Indian Philosophical Studies (review; M. Hiriyanna) //  XIII/5, 1960
 Bharati A. Die Philosophie des Buddhismus (review article; Frauwallner) //  VIII/1, 1960
 Bharati A. The Saundaryalahari (review; W. Norman Brown) // Zeitschrift der Deutschen Morgenlaendischen Gesellschaft, Vol. 110/1, 1960
 Bharati A. Das Pancatantra und seine Morallehre (review; W. Ruben) //  XIX/4, 1960
 Bharati A. Existentialism and Religious Belief" (review; D.E. Roberts) //  XIII/7, 1960
 Bharati A. Mahatma Gandhi — eine Philosophische un Anthropologische Studie //  XV/11, 1960
 Bharati A. Essays in Moral Philosophy (review; A.I. Melden, ed.) //  XIII/8, 1960
 Bharati A. Albert Schweitzer im Lichte Indischen Denkens // Albert Schweitzer: Sein Denken und sein Weg (Festschrift) / Tubingen & Stuttgart: , 1961
 Bharati A. Sandhabhasa or Intentional Language in Tantras // , September Issue Vol. 1961.
 Bharati A. Das Pancatantra und seine Morallehre" (review; W. Ruben) // Philosophy: East and West. Honolulu: , 1961
 Bharati A. The Hevajra Tantra" (review; D.L. Snellgrove) // . Vol. XX/2. 1961
 Bharati A. The Brahma Sutras" (review; S. Radhakrishnan) // . Vol. XX/3. 1961
 Bharati A. Detto (review in German) // . XIV/4. 1961
 Bharati A. Mudra — a Study in Symbolic Gestures in Japanese Buddhist Sculpture" (review article; Dale Saunders; jointly with Leon N. Hurvitz, University of Washington, Seattle) // , 1961
 Bharati A. Detto (shorter review) //  XX/4., 1961
 Bharati A. Meditationssutren des Mahayana Buddhismus (review; R. von Muralt) // . №. 8, 1961
 Bharati A. Modern Hindu Exegesis of a Mahayana Buddhist Text // Philosophy: East and West, University of Hawaii Press, April '62, 10 pp.
 Bharati A. The Later Philosophy of Wittgenstein //  XVI, 1962, p. 158-60
 Bharati A. The Naturalistic Tradition of Indian Thought (review; D. Riepe) //  Nov/Dec., 1962. p. 425ff.
 Bharati A. Philosphie und Religion Indiens" (review; H. Zimmer) // , April 1962 pp. 337-381
 Bharati A. The Concept of Man: a Study in Comparative Philosophy" (review; S. Radhakrishnan) //  XV/8, August, 1962. pp. 376-379
 Bharati A. Kinship-term Avoidance in Hindi Speaking Middle Class Groups; the Delhi Area and Urban Uttar Pradesh" (report), American Anthropological Association Abstracts of the 61st Annual National Meeting, Washington, DC, 1962. p.4.
 Bharati A. Indian Idealism and Modern Challenges" (review; P.T. Raju), Panjab University Publications, Chandigarh //  XV/6, 1962. pp. 265—267
 Bharati A. Theory and Practice of Mandala" (review; G. Tucci, trl. of Teoria e prattico del Mandala) //  XXII/1, 1962. p. 130f.
 Bharati A. Politische Polemiken im Staatslehrbuche des Kautilya" (review; Friedrich Wilhelm). Serie Munchener Indologische Studien. //  XXII/1, 1962. p. 129 f.
 Bharati A. Indo-Scythian Studies — Khotanese Texts. Vol. IV" (review; H.W. Bailey) //  XXII/1, p. 113f.
 Bharati A. Medical Research and Disease Apprehension Patterns in Cross-Cultural Perspective // The Cancer Relief Society Souvenir Volume ed. K. G. Thankama. Ernakulam: The Cancer Relief Society, 1962.
 Bharati A. Paralelismos sincretisticos. Un Metodo Euristico // Folia Humanistica, 1963. Vol. I, No. 1, 29-35, No. 2, 152-60, No. 3, 251-61
 Bharati A. Der Ganapatha zu den Adhayayas IV und V der Grammatik Paninis" (review), (R. Harre, publ. O. Harrassowitz, Wiesbaden, Germany) //  XXVII/2, February 1963, p. 246-8.
 Bharati A. Attitudes of Hindu Scholars and Nationalists toward Pre-Nazi Germany and the Third Reich // Abstracts of the 15th Annual Meeting of the Association for Asian Studies, 1963. XV/8.
 Bharati A. Cultural Stagnation and the Transition Situation: the Indian Minority in East Africa // Abstracts of the 15th Annual Meeting of the Association for Asian Studies, 1963. XV/22.
 Bharati A. The Wisdom of Buddhism" (review; Ch. Humphreys, Guruvayurappan Publications, Ernakulam, India, p. 19-27.)
 Bharati A. The Kamasutra of Vatsyayana (review; R. Burton, Dutton & Co.) //  XXII/3, 1963.
 Bharati A. Cultura y Etica: un Analisis Critico del Pensiamento Schweitzeriano y humanistico // Folia Humanistica Karl Jaspers Special Issue (I,5), Barcelona, Spain, May 1963. 465-473, 5 (cont.) I,6 (June issue), 535-541.
 Bharati A. Sensa and Sensibilia (review; J.L. Austin, Oxford University Press) // , XVI/4, June 1963. , 174-6.
 Bharati A. Philosophical Papers (review; J.L. Austin, Oxford University Press) //  XVI/5, 1963. 168-174.
 Bharati A. The Gandhari Dharmapada" (review; J. Brough, London Oriental Series) //  XXII/4, August 1963. 509.
 Bharati A. Pilgrimage in the Indian Tradition // History of Religions, Vol. III, No. 1, Summer, 135-168, Chicago University Press.
 Bharati A. Cultural Hurdles in Development Administration, Chapter in Development Administration: Problems and Concepts. Syracuse University Press, 1963. 68-84.
 Bharati A. Syncretistic Trends in Indian Pilgrimage," Abstracts of the 62nd Annual Meeting of the American Anthropological Association, San Francisco, November), 1963. p.5
 Bharati A. Kinship-term Avoidance and Substitution in North Indian Middle Class Milieux. // Sociologus XIII/2, Fall Issue, 1963. 112/120.
 Bharati A. The Life and Teaching of Naropa" (review; H.V. Guenther) //  XXIII/4, August 1964, 637-39.
 Bharati A. Western Psychotherapy and Hindu Sadhana" (review; H. Jacobs) //  XXIII/4, August 1964, 639-41.
 Bharati A. India of Vedic Kalpasutras" (review; Ram Gopal) //  XXIII/4, August 1964, 841-2.
 Bharati A. Foundations of Empiricism" (review; J.K. Feibleman) //  XVIII/2, March/April l964, 111-2.
 Bharati A. Inside the Great Mirror" (review, J.K. Feibleman) //  XVIII/2, March/April l964, 108-110.
 Bharati A. Paz Mundial: Analysis de una Possibilidad // Folia Humanistica (Barcelona, Spain), Pauling Special Issue, 11/15, 1964. 209-217.
 Bharati A. Possession and Divination among Lohana Hindus in East Africa," Abstracts of 63rd Annual Meeting of the American Anthropological Association (Detroit), 1964. p.6.
 Bharati A. The Indians in East Africa — a Survey of Problems of Transition and Adaptation //  (Berlin), 14/2, October 1964, 169-77.
 Bharati A. Contemporary Ethical Theories (review, L.J. Binkley) //  XVII/4, July-August 1964, 220-223.
 Bharati A. Experience and Culture — The Philosophy of Georg Simmel" (review; R. Weingarten) //  XVII/4, July-August 1964, 223f.
 Bharati A. Political Pressures and Reactions in the Asian Minority in East Africa," Syracuse University Overseas Center. Occasional Publications, December 1964, p. 18.
 Bharati A. A Contemporary Interpretation of Ahimsa // Gandhi: His relevance for Our Time (R. R. Diwakar Festschrift), Bombay: Bharatiya Vidya Bhavan, 1964, 261-270.
 Bharati A. Symbolik der Beruehrung in der Hinduistisch-Buddhistischen Vorstellungswelt // Studium Generale (Heidelberg-Berlin), Vol. 17/10, 1964, 609-620.
 Bharati A. Love, Miscegenation, and Anthropology // Transition (Kampala/Ibadan), No. l7, December 1964, Special Issue on 'Love', 15-19.
 Bharati A. The Tantric Elements in Indian Pilgrimage," in Abstracts of the 175th Annual Meeting of the American Oriental Society, April 1965, p.14.
 Bharati A. L'Enseignement du Vimalakirti (review; E. Lamotte) //  XXVI/3-4, Ascona-Switzerland & New York, 1965. 366-369 p.
 Bharati A. Untersuchungen zur Kritik des Phaenomenalistischen Agnostizismus und des Subjektiven Idealismus" (review; A. Konrad) //  XVIII/1, Munich, 1965. 42-45 p.
 Bharati A. A Social Survey. // Portrait of a Minority: The Asians in East Africa, ed. D.P. Ghai. Nairobi-London-New York: Oxford University Press, 1965. 55 pp.
 Bharati A. Relativism and the Study of Man (review; J.W. Wiggins) //  XVIII/2, Munich, 1965. 169-172.
 Bharati A. Perception, Understanding and Society" (review; F.P. Chambers) //  XVIII/2, Munich, 1965. 110-112.
 Bharati A. Prospects for Secularism in India. // Jawaharlal Nehru: A Critical Tribute, Manaktala & Sons, Bombay, for the Cultural Freedom League (Indian Branch), Bombay, 1965. pg. 86-92.
 Bharati A. Interpretation of Deflective Parlance in India: a Paradigm for the Ethnography of Communication // Abstracts of the 64th Annual Meeting of the American Anthropological Association, p.8, Washington, D.C. 1965.
 Bharati A. Die Echtheit in Anthropologischer und Konfliktpsychologischer Sicht (review; H. Stoffer) //  XVIII, 1965, p. 158-60, Munich, Germany.
 Bharati A. Die Religioes-Magische Weltanschauung der Primitivstaemme Indiens: die Bhagoria-Bhils" (review; M. Hermanns) //  67 No. 5, Pts 1, 1300-1, October 1965.
 Bharati A. Spirit and Man: an Essay on Being and Value" (review; N. Rothenstreich) //  XVII/6, 350-54.
 Bharati A. Philosophy and Linguistic Analysis" (review; M.J. Charlesworth) //  XVIII/5, 1965. 291-297
 Bharati A. Sakta and Vajrayana — Their Place in Indian Thought. // Studies of Esoteric Buddhism and Tantrism. Festschrift in Commemoration of the 150th Anniversary of the Founding of Koyasan, ed. Gisho Nakano, Koyasan University, Koyasan, Japan, 1965, 73-99.
 Bharati A. Patterns of Identification among the East African Indians //  15/2, Berlin 1965, p. 128-142.
 Bharati A. The Asian Entrepreneur in East Africa // Abstracts of the 8th Annual Meeting of the African Studies Association, Philadelphia, 1965, p. 16.
 Bharati A. Doctrine and Argument in Indian Philosophy (review article based on Ninian Smart's book) //  XX/1, 1966, Meisenheim/Glan, p. 163-171.
 Bharati A. Puritanism and Secularism: Aspects of India's Official Culture // Abstracts of the 176th Annual Meeting of the American Oriental Society, 1966, 62-63 p.
 Bharati A. Vedanta and the Science of Reality (R.K. Yyer) //  Vol. XXV/3. 1966.
 Bharati A. Gesellschaft fuer die Erforschung des Buddhismus // , 1966, Vol. 21/4
 Bharati A. LSD, Medicine, and the Law // Interim-Mensa International No. 90, London 1966.
 Bharati A. Clarity is Not Enough (review; M.D. Lewis ed.) //  Vol. 19/2, Munich.
 Bharati A. Language, Meaning, and Persons (review; N.K. Bannerji) //  Vol. 9/2 Munich.
 Bharati A. The Unwanted Elite in East Africa // Transaction, St. Louis, Mo., Vol. III/5.
 Bharati A. Der Mithhras Kult (review; Vermasseren) // Journal for the Scientific Study of Religion Vol. V/2.
 Bharati A. The Indian Spirit (review; K. Satchidarandamurty) //  Vol. 25/4.
 Bharati A. El Significado de la Antropologia a ambos Lados de Atlantics // Folia Humanistica Vol. IV/43-44.
 Bharati A. Hindu Polytheism (review article; Danielou) // , New York and Ascona, Switzerland, Vol. XXVIII/1.
 Bharati A. East-West Parallels (review; W. F. Wertheim) // , Vol. 86/2, 222-223 p.
 Bharati A. The Destiny of the Veda in India (review; Louis Renou) // , Vol. XXVI/1.
 Bharati A. Nietzsche: the Man and his Philosophy (review; Holingdale) // . 1966. 19/4 (Munich).
 Bharati A. The Decline of Teknonymy: Changing Husband-Wife Appellations in Modern India // AAA abstracts 1966.
 Bharati A. Language and Culture (report; Landar) // AAA 65th Annual Meeting Program Proceedings. 1966
 Bharati A. Dual Area Programs and the Department of Anthropology // Abstracts of the 66th Annual Meeting of the American Anthropological Association, Vol. 66, 1967. p.8.
 Bharati A. Bhang and Ganja: Secular and Religious Use of Stimulants in South Asia // Abstracts of the 66th Annual Meeting of the American Anthropological Association, 1967. p. 8.
 Bharati A. Parampara — and Spurious Elements in the Hindu Renaissance // Abstracts of the 177th Annual Meeting of the American Oriental Society, Vol. 177, 1967. p.6.
 Bharati A. Control Mechanisms in Buddhist and Hindu Tantras // Journal of Existential Psychiatry, Winter 1967.
 Bharati A. Ideology and Content of Caste among the Indians in East Africa" (book-chapter) // Caste in Overseas Indian Communities, ed. Barton M. Schwartz, Chicago: Science Research Associates, pp. 83-126.
 Bharati A. Axiomatische Philosophie: ein Beitrag zur Selbstkritik der Philosophie" (review; F. Austeda) // , Vol. 21/3, pp. 453-465.
 Bharati A. Die Politische Willensbildung in Indien" 1900-1960" (review; D. Rothermund) // , May 1967, pp. 516-517.
 Bharati A. Hindu Culture and Personality" (review; P. Spratt) // , Vol. XXVI, May 1967. pp. 519-520.
 Bharati A. Manicudavadanoddhrta: a Buddhist Rebirth Story in the Newari Language" review; S. Lienhard) // , Vol. Vol. 87, June 1967., pp. 200.
 Bharati A. The Patimokkha: 227 Fundamental Rules for a Bikkhu" (review; Ven. Nanamoli Thera) // , Vol. XXVI, May 1967. pp. 540-541.
 Bharati A. Pruefung und Initiation im Buche Pausya und in der Biograpie des Naropa (review; R. Wilhelm) // , Vol. 86, 1967, pp. 431.
 Bharati A. Sri Guru Granth Sahib" (review; ed. Gopal Singh // , Vol. XXVK, 1967. pp. 744-745.
 Bharati A. Religious Observances in Tibet" (review; R. B. Ekvall) // , June 1967, pp. 154-157.
 Bharati A. The Wisdom Gone Beyond: an Anthropology of Buddhist Texts" (review; H.H. Prince Dhani Nivat) // , Vol. XXVI, May 1967. p. 541
 Bharati A. The Structure of Language: Readings in the Philosophy of Language (review; J. A. Fodor & J.J. Katz ed. //  Vol. XX/5, 1967, pp. 292-296 (Munich).
 Bharati A. Das System des Advaita nach der Lehre Prakasatmans (review; K. Camman) // , Vol. XX/5, Munich, 1967. pp. 305-307.
 Bharati A. Mandanamisra's Vibhramavivekah mit einer Studie zur Entwicklung der Indischen Irrtunslehre (review; L. Schmithausen) // , Vol. XX/5, Munich, 1967. pp. 305-307.
 Bharati A. Personale Anthropologie: Aufriss der humanen Struktur (review; A. Vetter) // , Vol. XX/5, Munich, 1967. pp. 315-316.
 Bharati A. Tibetan Mysticism without Mystification (review; Herbert V. Guenther) // , Vol. XXVII/1, 1967, pp. 156-158.
 Bharati A. Problems Relating to Islamicity and Indianness // I. Faruqi, ed. Pakistan: the Modernization of an Islamic State, MIMEO only, Syracuse University, Dept. of Religion, 1967. pp. 3-34.
 Bharati A. The Place of the Hidden Moon (review; E.D. Dimock) // , Vol. 69/5, Oct. 1967. pp. 525-526.
 Bharati A. British Analytical Philosophy (review; B. Willian & A. Montefiore, eds.) // , Vol. XX/6, June 1967, 338-341 pp.
 Bharati A. Krishna: Myths, Rites, and Attitudes (review; Milton Singer) // , Vol. 69/6, 1967. 762-763 pp.
 Bharati A. The Mahinmastava or Prasie of Siva's Greatness (review; Norman Brown) // , 1968. Vol. 29/2-3, 270 p.
 Bharati A. Great Tradition and Little Traditions: an Anthropological View of Eastern Societies // Th. Cummings, ed. Anthropological Backgrounds of Adult Education, Center for the Liberal Education for Adults, 1968. 72-94 pp.
 Bharati A. Linguistica Antropologica y Antropologia // Folia Humanistica, May 1968. 403-419 pp.
 Bharati A. Hindu Culture and Personality (review; P. Spratt) // , Vol. 70/1, February 1968., 142 p.
 Bharati A. Philosophy in America (review; Max Black, ed.) // , Vol. XXI/2, 1968. 94-97 pp.
 Bharati A. Monastic and Lay Institutions in the Hindu Renaissance Today: Polarization or Continua? // Bulletin of the American Anthropological Association, 1968. Vol. 1/3, 13 p.
 Bharati A. Bhakti-rasamrta-sindhuh of Sri Rupa Gosvami (review; Bhakti Hridaya Bon Maharaj) // , Vol. XXVII/2, February 1968, 412-413 pp.
 Bharati A. Yoga and Yantra: their Interrelation and their Significance for Indian Archaeology (review; P.H. Pott) // , Vol. 30/1, 1968.
 Bharati A. Die Religioes-Magische Weltanschauung der Primitivstaemme Indiens: (Vol. II) — die Bhilala, Korku, Gond, Baiga" (review; M. Hermanns) //  70/3, June 1968, 610-611 pp.
 Bharati A. The Three Jewels. An Introduction to Buddhism (review; Bhikkhu Sangharakshita) // , Vol. 88/2, 391-392 pp.
 Bharati A. The Indian Mind. Essentials of Indian Philosophy and Culture (review; Charles A. Moore, ed.) // , Vol. 88/2, 391 p.
 Bharati A. The Great Integrators: the Saint-Singers of India (review; V. Raghavan) // , Vol. 88/2, 384.
 Bharati A. Under the Bo Tree. Studies in Caste, Kinship, and Marriage in the Interior of Ceylon (review; Nur Yalman) // Bibliographie zur Symbolik, Mythologie und Ikonographie, Vol. I, 80-81 pp.
 Bharati A. F.D. Lessing's Lamaist Iconography of the Peking Temple Yung-ho-kung (review; J.B. Kruger & E.D. Francis) // Bibliographie zur Symbolik, Mythologie und Ikonographie, Vol. I, 66 p.
 Bharati A. Myth and Cosmos. Readings in Mythology and Symbolism (review; J. Middleton, ed.) // Bibliographie zur Symbolik, Mythologie und Ikonographie, Vol. I, 75.
 Bharati A. The Pillow Book of Sei Shonagaon (review; I. Morris) // Bibliographie zur Symbolik, Mythologie und Ikonographie, Vol. I, 77.
 Bharati A. Ways of Thinking of Eastern Peoples: India, Tibet, China, Japan (review; Hajime Nakamura) // Bibliographie zur Symbolik, Mythologie und Ikonographie, Vol. I, 79 p.
 Bharati A. Gods and Rituals. Readings in Religious Beliefs and Practices (review; J. Middleton) // Bibliographie zur Symbolik, Mythologie und Ikonographie Vol. 74-75 pp.
 Bharati A. Two Plays of Ancient India. The Little Clay Cart and the Minister's Seal (review; I.A.B. van Buitenen) // Bibliographie zur Symbolik, Mythologie und Ikonographie, Vol. I, 23-24 pp.
 Bharati A. Essays in Idleness. The Tsure-tsure-guza of Kenko (review; Donald Keene) // Bibliographie zur Symbolik, Mythologie und Ikonographie, Vol. I, 59 p.
 Bharati A. An Anthology of Sanskrit Court Poetry: Vidyakara's Subhasita — Ratnakosa (review; D.H. Ingalls) // Bibliographie zur Symbolik, Mythologie und Ikonographie, Vol. I, 55 p.
 Bharati A. A Thousand Lives Away. Buddhism in Contemporary Burma (review; Winston L. King) // Bibliographie zur Symbolik, Mythologie und Ikonographie, Vol. I, 60.
 Bharati A. The Forest of Symbols. Aspects of Ndembu Ritual (review; Victor Turner) // Bibliographie zur Syumbolik, Mythologie und Ikonographie, Vol. I, 113.
 Bharati A. Burmese Supernaturalism. A Study in the Explanation and Reduction of Suffering (review; Melford E. Spiro) // Bibliographie zur Symbolik, Mythologie und Ikonographie, Vol. I, 108.
 Bharati A. Three Ways of Asian Wisdom, Hinduism, Buddhism and Zen and their Significance for the West (review; Nancy Wilson Ross) // Bibliographie zur Symbolik, Mythologie und Ikonographie,Vol. I, 95.
 Bharati A. The I-Ching or Book of Changes (review; Richard Wilhelm) // Bibliographie zur Symbolik, Mythologie und Ikonographie, Vol. I, 120.
 Bharati A. Shinto, the Way of the Gods (review; Floyd H. Ross) // Bibliographie zur Symbolik, Mythologie und Ikonographie, Vol. I, 95.
 Bharati A. Sri Rupa Gosvami's Bhakti-rasamrta-sindhuh (review; B.H. Bon Maharaj) // , Vol. 30, 2/3, 266-267.
 Bharati A. Baha'i Statistics and Self-fulfillment Design: Comment on James K. Keene's Redefinition of Religion // Journal for the Scientific Study of Religion, Vol. VII/2, p. 281
 Bharati A. The Two-Storey World" (review; James K. Feibleman) // , Vol. 21/6, 347-349 p.
 Bharati A. The Revolution in Ethical Theory" (review; George C. Kerner) // , Vol. 21/5, 289-290 p.
 Bharati A. The Genesis of Twentieth Century Philosophy" (review; Harry Prosch) // , Vol. 21/5, 288-289 p.
 Bharati A. The Indian Minority in Zambia, Rhodesia, and Malavi" (review; Floyd & Lillian Dotson) // , Vol. 380, 202-203 pp.
 Bharati A. Infinity: an Essay in Metaphysics" (review; Jose A. Benardete) // , Vol. 21/4, 236-238.
 Bharati A. Hindi Grammar and Reader" (review; E. Bender) // , Vol. 88/3, 1968, 571-572.
 Bharati A. Urdu Grammar and Reader" (review; E. Bender) // , Vol. 88/3, 1968. 571-572.
 Bharati A. The Glass Curtain between Asia and Europe" (review; Raghavan Iyer) // , Vol. 88/3, 1968, 568-569.
 Bharati A. Three Ways of Wisdom. Hinduism, Buddhism, and Zen and their Significance for the West: (review; Nancy Wilson Ross) // , Vol. 88/3, 1968, 567-568 pp.
 Bharati A. Yoga and Yantra: their Interrelations and their Significance for Indian Archaeology (review; P.H. Pott) // , Vol. 88/3, 1968, 196, 569-71 pp.
 Bharati A. The Indians in Uganda" (review; H. Stephen Morris) // , 1969. Vol. 381, 190-91 pp.
 Bharati A. Mkha `Grub Rje's Fundamentals of the Buddhist Tantras" (review; F. Lessing & A. Wayman) // , 1969. Vol. 28/2, 421-422 pp.
 Bharati A. Explanation and Human Action" (review; A.R. Louch) // , 1969. 22/1, 38-40 pp.
 Bharati A. Hinduistische und Islamische Kunst Indiens" (review; H.G. Franz), Leipzig (East Germany), Seeman Buch und Kunstverlag // , 28/2, February 1969, 420-421 pp.
 Bharati A. Moral Strategy" (review; James K. Feibleman), The Hague; M. Niejhoff // , 1969. Vol. 22/1, 40-42 pp.
 Bharati A. References to Tibet in Medieval Indian Documents // The Tibet Society Bulletin, Vol. 3, Indiana University, 1969. 46-71 pp.
 Bharati A. Strukturale Anthropologie (review; C. Levi-Strauss) // , Vol. 23/4, 1969. 659-661 pp.
 Bharati A. Culture and Cultures: a Linguistic Approach // Proceedings of the 14th International Congress of Philosophy at Vienna. Herder Verlag, Vienna, Vol. IV, 1969. 447/449 pp.
 Bharati A. The Use of `Superstition' as an Anti-traditional Device in Urban Hinduism (abstract) // Abstracts of the 68th Annual Meeting of the American Anthropological Association (New Orleans), Washington D.C., 1969. II/3,8.
 Bharati A. Ways of Thinking of Eastern Peoples: India, China, Tibet, Japan (review; Hajime Nakamura) // , Vol. 22/2, 1969. 101-106 pp.
 Bharati A. Resemblance and Identity: An Examination of the Problem of Universals (review; P. Butchvarov) // , Vol. 22/2, 1969, 94-96 pp.
 Bharati A. Principals of Empirical Realism" (review; Donald C. Williams) // , Vol. 22/2, 1969, 99-101 pp.
 Bharati A. Ancient India: a History of its Culture and Civilization (review; D.D. Kosambi) // Folia Humanistica, Vol. VII/77, 1969. p. 467.
 Bharati A. Rebellious Prophets: A Study of Messianic Movements in Indian Religions (review; St. Fuchs) // Folia Humanistica, Vol. VII/77, 1969. p. 467.
 Bharati A. Polarizacion Conceptual en la Antropologia Moderna // Folia Humanistica, Vol. VII/77, 1969. 455-465 pp.
 Bharati A. Revivalist Movements within Religions // Guru Nanak's 500th Birthday Supplement, the Sunday Post, Nairobi, Kenya, 1969, 14-18.
 Bharati A. Studies of Nayaka-nayika-bheda (review; Rakesagupta) // , Vol. 89/3, 668-669 pp.
 Bharati A. Tibet's Terrifying Deities: Sex and Aggression in Religious Acculturation" (review article; Fokke Sierksma) // , Vol. 31/1, 1969, 89-92 pp.
 Bharati A. Les Enseignements Iconographiques de l"Agnipurana (review; deMallmann) // , Vol. 31/1, 1969, 92-93 pp.
 Bharati A. Etude Iconographique sur Manjusri (review; de Mallmann) // . Vol. 31/1, 1969, 92-93 pp.
 Bharati A. Existential Foundations of Psychology (review; A. van Kamm) // , Vol. 22/2, 1969, 96-98 pp.
 Bharati A. Das Leben Buddhas: ein Chinesisches Holzschnittfragment" (review; Grimm) // , Vol. 28/4, 1969, 839-840 pp.
 Bharati A. Ritual Songs and Folksongs of the Hindus of Surinam (review; U. Arya) // , Vol. 28/4, 1969, 869-870 pp.
 Bharati A. The Hindu Renaissance and its Apologetic Patterns // , Vol. 29/2, 1970. 267-288.
 Bharati A. Samkara and Bradley: a Comparative and Critical Study" (review; S.N.L. Shrivastava/Motilal Banarsidas, Delhi 1968) // , XXIX/2, 1970. 466-467 pp.
 Bharati A. Five Indian Movies: Introduction to the South Asia Film Festival" (S.U. internal publication, MIMEO only).
 Bharati A. Ehre und Beleidigung: Grundfragen des strafrechtlichen Ehrenschutzes" (review; Hans Hirsch, C. Miller Verlag, Karlsruhe 1969) // , Vol. 24/4, 1970, 634/636 pp.
 Bharati A. The Logic of Invariable Concommitance in the Tattvacintamani" (1970), (review; C. Gekoop, S. Reidel Publ., Dordrecht, Holland) // , Vol. 90/2, 1970, 349-351 pp.
 Bharati A. Reals in Jaina Metaphysics (review; Hari Satya Bhattacharya, Seth Shantidas Khetsi Charitable Trust, Bombay) // , Vol. 90/2, 1970, 349-351 pp.
 Bharati A. The Cambridge History of Later Greek and Early Medieval Philosophy (1967), (review article; A.H. Armstrong, ed., Cambridge, University Press) // , Vol. 23/5, 1970, 285-287 pp.
 Bharati A. The Navya-Nyaya Doctrine of Negation: the Semantics and Ontology of Negative Statements in Navya-Nyaya Philosophy" (review; Bimal Krishna Matilal, Harvard Oriental Series No. 46, Cambridge, Mass., Harvard University Press 1968) // , Vol 23/5, 285-287 pp.
 Bharati A. Gandhi's Interpretation of the Gita: an Anthropological Analysis. // S.N. Ray, ed. Gandhi, India and the World, Hawthorne Press, Melbourne Australia, 1970; U.S. Edition: Philadelphia: . 1970. 57-70 pp.
 Bharati A. Pilgrimage Sites and Indian Civilization. // J.W. Elder ed. Chapters in Indian Civilization, Vol. I., Dubuque:  Kendall/Hunt Publishers, 1970. 83-126 pp. (first ed. Wisconsin 1967).
 Bharati A. A History of Asians in East Africa; c. 1886-1945 (review; J.S. Mangat, London: Oxford University Press 1969) // , Vol. XXIX/3, 1970. 678-680 pp.
 Bharati A. Die philosophischen Grundlagen der wissenschaftlichen Erkenntnis (review; A. Fischer, Springer Verlag Vienna/New York, 1967) // , Vol. 24/3, 1970. 461-463 pp.
 Bharati A. Formal Education as Tradition-Enhancing Input in Modern India // American Anthropological Association Bulletin 3/3, p. 27.
 Bharati A. The Royal Song of Saraha: a Study in the History of Buddhist Thought (review; H.V. Guenther, Seattle: University of Washington Press, 1969) // , Vol. XXX/1, 1970. 216-217 pp.
 Bharati A. Wahrnehmen, Beobachten, Konstituieren: Phaenomenologie und Begriffsbestimmung der ersten Erkenntnisakte (review; Y. Reenpaa, V. Klostermann, Frankfuert 1969) //  Vol. 24/4, 1970. 633-634 pp.
 Bharati A. Kierkegaard's Authorship (review; G.E. & G.B. Arbaugh, Allen & Unwin Pub. London 1968) // , Vol. 23/6, 1970. 364-366 pp.
 Bharati A. The Use of `Superstition'as an Anti-Traditional Device in Urban Hinduism // Contributions to Indian Sociology (new series), No. 4, Vikas Publications., Delhi, 1970
  ()
 Bharati A. Non-linguistic Philosophy" (review; A.C. Ewing, G. Allen & Unwin Publ., London 1968) // , Vol. 24/1, 45-5, 1971. p. 47.
 Bharati A. Innere Entwicklungshilfe: Eine Ethnologische Studie in Suedindien" (review; U. von Ehrnefels, Suedasieninst. Heidelberg 1969) // , Vol. 73/2, 1971. 384-385 pp.
 Bharati A. Advaita Vedanta: a Philosophical Reconstruction" (review, Eliot Deutsch, East West Center Press, Honolulu 1969) //  26/1, 1971. 129-131 pp.
 Bharati A. Hinduism and Modernization. // Religion and Change in Modern Asia, ed. Robert F. Spencer, Minneapolis, , 1971, 67-105 pp.
 Bharati A. Readings in the Philosophy of the Social Sciences (review; May Brodbeck, ed. Collier-Macmillan publ., London) // Philosophischer Literaturanzeiger 24/1, 1971. 40-43 pp.
 Bharati A. Existence as Dialectical Tension (review; A.R. Luther. Nijhoff, The Hague,l962) //  24/3, 1971. 174-175 pp.
 Bharati A. Speech Acts: an Essay in Philosophy of Language" (review; J.R. Searle, Cambridge University Press l96l) //  24/6, 1971. 359-360 pp.
 Bharati A. Asian Ideas of East and West: Tagore and his Critics in Japan, China, and India" (review article; Stephen N. Hay) // , 1972, VII/l-2.
 Bharati A. Freewill and Determinism: a Study of Rival Concepts of Man, (review; R.L.Franklin, Routledge & Kegan Paul, London l968) //  26/1, 1972, 131-133.
 Bharati A. Philosophic Foundations of Genetic Psychology and Gestalt Psychology" (review, Ash Govar; M. Nijhoff, The Hague l968) //  26/1, 1972, 129-131.
 Bharati A. East West Studies in the Problems of the Self" (review; P.T. Raju & A. Castell, eds; M. Nijhoff, The Hague 1968 //  26/1, 1972, 126-129.
 Bharati A. Anthropological Approaches to the Study of Religion: Ritual and Belief Systems. // Biennial Review of Anthropology 1971, ed., Bernard J. Siegal, Stanford University Press, 1972, 230-263 pp.
 Bharati A. Language and Philosophy" (review, Sidney Hook, ed.; New York University Press 1968) //  1972, 25/2, 115-117.
 Bharati A. In Memorium David McCutcheon. // David McCutcheon Memorial Volume, ed. P. Lal, Writers Workshop, Calcutta) 1972, 1-4.
 Bharati A. Analysis Antropologico con Enfoque Cultural de la Sexualidad Humana" article, 2 pts.) // Folia Humanistica, X/114, 1972, 505-517, 570-581.
 Bharati A. Actual and Ideal Himalayas: Hindu and Buddhist Views of the Mountains // Abstracts of the 71st Annual Meeting of the American Anthropological Association, Washington, D.C., 1972, p. 25.
 Bharati A. The Meanings of Gandhi" (review; Paul P. Power, ed., University of Hawaii Press 1971) // , 1972, Vols. 23/1-2.
 Bharati A. Le Yoga Tantrique" (review; J. Evola, Fayard Publ., Paris 1971) // , 1972, Vol. 23, 1/2.
 Bharati A. Return to the Source" (review; DelVasto) // . xxxii/No. 1, Nove. 72, 195-196 (publ. Schocken Books, New York 1972).
 Bharati A. Sprachtheorie: Grundbegriffe und Methoden zur Untersuchung der Sprachstruktur" (review; Rudolf Freundlich (Springer-Verlag, Vienna & New York 1971) // , Vol. 25/6, 1972, 360-361 pp.
 Bharati A. Analytical Philosophy of Knowledge" (review; A. Danto, Cambridge University Press 1968) // , Vol. 26/4, 1972, 650-651 pp.
 Bharati A. Symposium on J.L. Austin (review article; K.T. Fann, ed., Routledge & Kegan Paul, London 1969) // , Vol. 27/1, March 1973, 146-152 pp.
 Bharati A. Philosophy, Science, and Method: Essays in Honor of E. Nagel (review article; editors S. Morgenbesser, S.P. Suppes, M. White; publ. MacMillan Co., New York 1969) // , Vol. 27/2, 1973, 156-157 pp.
 Bharati A. Discussions of Wittgenstein" (review; Rush Rhees, publ. Routledge & Kegan Paul, London 1970) // , Vol. 27/2, 1973. 330-332 pp.
 Bharati A. Russell and Moore: the Analytic Heritage (review; A.J. Ayer, publ. MacMillan Co., London 1971) // , Vol. 26/4, 1973. 228-229 pp.
 Bharati A. My Life with a Brahmin Family (review; Lizelle Raymond, Penguin Books, Baltimore 1971) //  Vol. 93/3, 1973. p. 388.
 Bharati A. Hinduism, Psychotherapy, and the Human Predicament. // Richard H. Cox, ed., Religious Systems and Psychotherapy, Charles C. Thomas Publ., Springfield, Ill., 1973. 167-180 pp.
 Bharati A. The Language of Modern Hinduism: Cognitive Models and Ethno-Scientific Analysis. // Robert J. Miller, ed., Religious Ferment in Asia,  (Studies on Asia, 2nd Series, Grant K. Goodman, gen.ed.), 1974. 63-80 pp.
 Bharati A. Fictitious Tibet: the Origin and Persistence of Rampaism // Tibet Society Bulletin (Bloomington, Ind.), Vol. 7, 1974, 1-11.
 Bharati A. The concept of Knowledge (review; P. Butchvarov, Northwestern University Press, 1971) // , Vol. 27/2, 1974, 110-113 pp.
 Bharati A. Separate Realities: Sense and (mostly) Nonsense, // Abstracts of the 74th Annual Meeting of the American Anthropological Association, (Mexico D.F.). Washington: American Anthropological Association, 34.
 Bharati A. Alienation (review; Rachard Schacht) //  Vol. 27/6, 1974, 335-340 pp. (publ. Allen & Unwin, London 1971).
 Bharati A. Semantics: an Interdisciplinary Reader in Philosophy, Linguistics, and Psychology" (review; D.D. Steinberg & L.A. Jakobobits, eds., London & New York: Cambridge University Press 1972) // , Vol. 26/7, 1974, 356-359 pp.
 Bharati A. The Kapalikas and Kalamukhas: Two Lost Saivite Sects (review; D. M. Lorenzen, University of California Press, 1972) // , Vol. 95/1, 1975. 155-156.
 Bharati A. Godmen of India (review; P. Brent, New York & Chicago, Quadrangle Books 1972) // , Vol. 95/1, 1975. p. 196.
 Bharati A. The Afro-Asian Movement (review; David Kimche, Jerusalem: Israel University Press 1973) // , Vol. 95/1, 1975. 156/157.
 Bharati A. Proceedings of the Aristotelian Society Vol. LXX & Supplementary Volume 1969-70 (review; Methuen, London 1971) // , Vol. 29/1, 160-162 pp.
 Bharati A. The Future (if any) of Tantrism // Loka: Journal from Naropa Institute New York: Doubleday Anchor Press, 126-130 pp.
 Bharati A. Monastic and Lay Buddhism in the 1971 Sri Lanka Insurgency //  XL/1-2, 1975. 102-112 pp.
 Bharati A. Studies in the Language and Culture of South Asia,  ed. E. Gerow & M.D. Laing, Seattle; University of Washington Press, 1973, review //  77/4, December 75, 943-944 pp.
 Bharati A. The Tantric View of Life," by Herbert V. Guenther, Berkeley: Shambala Publishers 1972, review // , 25/3 1975, p. 374.
 Bharati A. Essays on J.L. Austin (review; G.J. Warnock, Clarendon Pr., Oxford 1973) //  28/6, 1975. 347-350.
 Bharati A. The Himalayas as a Culture Area: a Novel Methodological Perspective. // Giri Raj Gupta (ed.), Indian Sociology, Vol. I, Contemporary India; Sociological Aspects. New Delhi: Vikas Publishers, 1976, 98-116 pp.
 Bharati A. The Achilles of Rationalist Argument (review; Ben Lazarre Mijuskovic, S. Martinus Mijhoff Publ., the Hague 1974) //  29/1m 1976, 35-36 p.
 Bharati A. Sadhuization — an Indian Paradigm for Political Mobilization // Aspects of Political Mobilization in South Asia, ed., Robert I. Crane. South Asia Series I., Foreign and Comparative Studies, Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University 1976, 109-129.
 Bharati A. Monastic and Lay Buddhism in the l97l Sri Lanka Insurgency // Religion and Social Conflict in South Asia: ed. Bardwell L. Smith, Leiden: E.J. Brill, 1976, 102-113 pp.
 Bharati A. Making Sense out of Tantrism and Tantrics // LOKA 2, ed. Rick Fields, New York: Anchor Books, 1976, 52-55 pp.
 Bharati A. Actual and Ideal Himalayas // Himalayan Anthropology. ed. J. Fisher, in Series World Anthropology, Sol Tax Gen. Ed., Mouton Publ., The Hague, Netherlands, and Aldine Publ., Chicago, 1976
 Bharati A. Techniques of Control in the Esoteric Traditions of India and Tibet // The Realm of the Extrahuman: Ideas and Actions (see above).
 Bharati A. The Great Universe of Kota: Stress, Change, and Mental Illness in an Indian Village (review; G.M. Carstairs & R.L. Kapur, University of California Press l976) // Annals of the American Academy of Political and Social Science, September l976, 141-142 pp.
 Bharati A. The Nature of Necessity (review; Alvin Plantinga, Oxford: Clarendon Press l974) //  29/5, 1976, 294-295 pp.
 Bharati A. Husserlian Meditations - How Words Present Things (review; R. Sokolowski, Evanston: Northwestern University Press, 1974), //  29/5, 1976, 290-294.
 Bharati A. Agency and Urgency: the Origin of Moral Obligation" (review; Thomas E. Wren, New York: Precedent Publ. Inc. 1974) //  29/4, 1976, 251-253 pp.
 Bharati A. Las Minorias Hispanicas in Norteamerica. Informe Cultural Anthropologico." (The Hispanic Minorities in North America; cultural anthropological report). // Folia Humanistica XV/l70, Feb. 1977, 93-105 pp.
 Bharati A. Ritualistic Tolerance and Ideological Rigor: the Paradigm of the Expatriate Hindus in East Africa // Contributions to Indian Sociology (New Series), Vol. l0/2, Dec. '76 (available 1977), 317-341.
 Bharati A. The Cosmology of Freedom (review; Robert C. Neville, New-Haven: Yale University Press l974) //  3l/2. April-June 1977, 327-329.
 Bharati A. Swami (review; Douglas Boyd & Robert Briggs, New York: Random House l976) //  XXXVI/4, 1977, 779-780.
 Bharati A. Cultural Hurdles in Development Administration. // Anthropology in the Development Process, eds. H.H. Mathur & Ch. von Furer-Haimendorf. New Delhi: Vikas Publishers, 1977. 104-121 pp.
 Bharati A. The Philosophy of History (review; Patrick Gardiner; London: OUP l974) //  40/4 (1977), 232-234 pp.
 Bharati A. Explorations in the Anthropology of Religion — Essays in Honor of Jan van Baal" (review — W.E.A. van Beek, J.H. Scherer, edds., The Hague: M. Nijhoff l975) // , Vol. 12 3/4, 1977, 541-543 pp.
 Bharati A. The Tibetan Book of the Dead. The Great Liberation through the Hearing of the Bar Do" (review — Francesca Fremantle and Chyogyam Trungpa, Berkeley & London: Shambhala Publishers, l975) // Tibet Society Bulletin ll, 1977, 29-30 pp.
 Bharati A. The Changing Face of Tibet; the Impact of the Chinese Communist Ideology on the Landscape" (review — Pradyumna R. Karan, Lexington: University of KenTucky Press, l976) // Tibet Society Bulletin II, 1977, 30-32 pp.
 Bharati A. Tibetan Sacred Art. The Heritage of Tantra" (review — Detlef Lauf, Boulder & London: Shambhala Publishers, l976) // Tibet Society Bulletin, II, 1977, 32-34 pp.
 Bharati A. The Banyan Tree. Overseas Emigrants from India, Pakistan, and Bangladesh" (review —Hugh Tinker. Oxford: University Press l977) //  XXXVII/2, 397-398.
 Bharati A. Text and Context: Collaboration or Collision? // Anthro Advocate, Seattle: University of Washington Department of Anthropology, Vol. 4/2, 1978, 13-14 pp.
 Bharati A. "Readings in Semantics," (review article, Farhang Zabeeh, E.D. Klemke, Arthur Jacobsen, eds. Urbana: University of Illinois Press (1975) //  3l/2, 1978, 154-159 pp.
 Bharati A. Foreword // H. Daniel Smith: The Smith Agama Collection. Sanskrit books and manuscripts relating to Pancaratra Studies — a descriptive catalog. Syracuse: Foreign and Comparative Studies Program, South Asia Special Publication, 1978, vvi sq.
 Bharati A. Determinants and Controls of Scientific Development (review article, Karin d. Knorr, H. Straser, H.G. Zilian, eds. Dordrecht/Netherlands: D. Reidel Publ. l975) //  31/2, 1978, 160-166 pp.
 Bharati A. Rudolf Carnap — Logical Empiricist. Materials and Perspectives," (review Jaakoo Hintikka, ed., Dordrecht/Netherlands: D. Reidel Pbl. l975) //  31/1, 51-54 pp.
 Bharati A. Philip S. Staniford and Field-work in India" (letter to the editor) // Phoenix (New Directions in the Study of Man), II/l, 1978, p. 58.
 Bharati A. Search for the Absolute in Neo-Vedanta" (review — K.C. Bhattacharya, Honolulu: University of Hawaii Press l976) //  31/3, 1978, 275-278 pp.
 Bharati A. Indian Expatriates in North America and the Neo-Hindu Movements, // Abstracts of the Tenth International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences, Vol, I, New Delhi, 1978, p. 131/132.
 Bharati A. Bicultural Commitment and the Anthropologist: on Being Emic or Etic at the Proper Tiem // Abstracts of the Tenth International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences., Vol. II, New Delhi, p. ll4. Sol Tas, Gen. Ed., The Hague: Mouton Publ., 1978, 77-83 pp.
 Bharati A. The Concepts of Space and Time: their Structure and their Development" (review article - Milic Capek, ed., Synthese Library Vol. 74, Dordrecht/Netherlands: D. Reidel Publ., 1976) // , Vol. 31/4, (Oct.-Dec.), 1978, 371-377 pp.
 Bharati A. Tibetan Frontier Families (review, Barbara Nimri Aziz. Durham: Carolina Academic Press, l978) // Tibet Society Bulletin, Vol. 12, 1979. 39-42 pp.
 Bharati A. Tibetan Studies — presented at the Seminar of Young Tibetologists (review article, Martin Brauer & Per Kvaerne, eds., Zurich Volkerkundemuseum der Universitat Zurich, l978) // Tibet Society Bulletin, Vol. l2, 43-50.
 Bharati A. The Diamond Light: an introduction to Buddhist Meditations" (review-Janice Dean Willis, New York: Simon & Schuster, l973) // Tibet Society Bulletin, Vol. 12, 1979. p. 50.
 Bharati A. The Traditional Architecture of the Kathmandu Valley (review — Wolfgang Korn, Kathmandu: Ratna Pustak Bhandar, Biblioteca Himalayica Series, Vol. III/6/2, l976) // Tibet Society Bulletin, Vol. 12, 1979. p. 50-51.
 Bharati A. Secret Doctrines of the Tibetan Books of the Dead" (review article: DetlefI. Lauf, Boulder: Shambala Publishers, l978) // Tibet Society Bulletin, Vol. 12, 1979. 56-58 pp.
 Bharati A. Glimpses of Abhidharma (review — Chyogyam Trungpa Rinpoche, Boulder: Shambala Publishers, l978) // Tibet Society Bulletin, Vol. 12, 1979. p. 58.
 Bharati A. Drepung Loseling Magazine (DRELOMA) — Official Newsletter of the Drepung Loseling Library Society, Vol. I, No. l, l978" report // Tibet Society Bulletin Vol. 12, 1979. 58-59 pp.
 Bharati A. Modern Literary Tibetan" and "Tibetan-English Dictionary of Modern Tibetan"(reviews: Melvyn C. Goldstein, Kathmandu: Ratna Pustak Bhandar, l977 & l975) // Tibet Society Bulletin Vol. 12, 1979. 59-62 pp.
 Bharati A. The Cultural Heritage of Ladakh, Vol. I (review - David L. Snellgrove & Tadeusz Skorupski, Boulder: Prajna Press 1977) // Tibet Society Bulletin Vol. 12, 1979. 62-63 pp.
 Bharati A. Inequality Among Men (review: Prof. Andre Beteille, Oxford: Basil Blackwell, l977) //  Vol. 81/3, 1979. p. 690.
 Bharati A. True and False Prophets of Today's Hinduism // ASIA (The Asia Society, Inc., New York, N.Y.), Nov.-Dec., 1979. pp. 4-37.
 Bharati A. Tibetan Buddhism in America: the Late Seventies // The Tibet Journal (Dharamshala, India). Vol. 4/2 (Fall), 1979. pp. 3-12.
 Bharati A. Systemic Dissimulation in Modern Indian Religous Parlance // Proceedings of the First International Symposium on Asian Studies, l979. Vol. IV: South and Southwest Asia. Hong Kong: Asian Research Services, pp. 769-784, and (2) in Journal of Social Studies, Dacca (Bangladesh) No. 6, dec. '79, pp. 120-149.
 
 Bharati A. Sacred Journeys: the Conversion of Young Americans to the Divine Light Mission" (review: James V. Downtown, Jr. New York: Columbia University Press, l979) // South Asia in Review, Vol. IV/4. 1980. p. 4.
 Bharati A. Comment on Gabriella Eichinger Ferro-Luzzi's `The Female Lingam' //  - Vol. 21/1, Feb., pp. 54-55.
 Bharati A. Rise of Anthropology in India," Vols. I & II (review: P.L. Vidyarthi, ed., Delhi: Concept Publishing, l978) //  Vol. 82/1, pp. 215-216.
 Bharati A. The Hindu Hearth and Home" (review: R.S. Khare, Durham N.C.: Carolina Academic Press, 1976) //  Vol. 82/1, p. 216-217.
 Bharati A. Karma-cola: Marketing the Mystic East (review: Gita Mehta, New York: Simon & Schuster, 1980) // ASIA, May-June l980, p. 48.
 Bharati A. Uttari Amerika Vicc Bharati Parvasi Ate Nava Hindu Andolan" (Panjabi translation of "Indian Expatriates in North American and the Neo-Hindu Movements," presented at the Xth International Congress, see 1978 entries) // Khoj Darpan, Vol. VII/l3, Guru Nanak Dev University, Amritsar (India), 1980. pp. 173-184.
 Bharati A. Cats, Brunches, and the Open Society — Memories of Mohini Road // S.H. Ray, ed., The World Her Village. A Book of Ellen Roy. Calcutta: Ananda Publishing Co., 1980. pp. 101-109.
 Bharati A. Hindu Tantrism (review — S. Gupta, Hoens, Goudriaan; Leiden: E.J. Brill l979, series Handbuch der Orientalistik II/4/2) // , Vol. XXXIX/4.August, 1980. p. 831-833.
 Bharati A. Sacred and Profane Dimensions of Love as Exemplified in the Gitagovinda by Jayadeva (review - Lee Siegel, Delhi: Oxford University Press, 1978) // South Asia: Journal of South Asian Studies, (University of Western Australia) l980/2, p. 189-190.
 Bharati A. Casteneda and His Apologists: a Dual Mystical Fantasy // Richard B. deMille, ed., The Don Juan Papers — Further Castenada Controversies. Santa Barbara, California, Ross — Erikson Publishers,  1980. pp. 147-151.
 Bharati A. Indian Expatriates in North America and the Neo-Hindu Movements // J.S. Yadava & Vinayshil Gautam, eds., The Communication of Ideas. New-Delhi: Concept Publishers, 1980. pp. 245-257.
 Bharati A. Mindscapes and Science Theories short comment on Magoroh Maruyama's article // , Vol. 2l/5, October, 1980. p. 600.
 Bharati A. Peasant Society and Redfield's Fields // Reviews in Anthropology, Vol. 7, No. 3, Summer 1980, pp. 303-323.
 Bharati A. The Play of the Gods. Locality, Ideology, Structure and Time in the Festivals of a Bengali Town" (review, Akos Ostor, Chicago University Press, l980) // South Asia in Review, (Columbia, MO), Vol. 5, 2-3, p. 9.
 Bharati A. Contributions to South Asian Studies." (Book note, Gopal Krishna, ed., Delhi: Oxford University Press, l979) // , Vol. 83/1, 1980. p. 230.
 Bharati A. The Changing Munda. (Book note, Sachchidananda, Delhi: Concept Publishing, 1979) // , Vol. 83/1, 1980. p. 23l.
 Bharati A. The Transformation of a Sacred Town: Bhubaneswar, India. (Book note, Susan Seymour, ed., Boulder, CO: Westview Press, l980), // , Vol. 83/1, 1980. p. 231.
 Bharati A. The Tribal World and its Transformation." (Book note, Bhupinder Singh & J.S. Bhandari, eds., Delhi: Concept Publishing, l980) // , Vol. 83/1, p. 232.
 Bharati A. The Sacred Complex of Kashi: A Microcosm of Indian Civilization" (review, P.L. Vidyarthi, Delhi: Concept Publishing, l979) //  83/4, Dec., 1981. p. 981.
 Bharati A. Process, Performance, and Pilgrimage. A Study in Comparative Symbology. (review, Victor Turner, New-Delhi: Concept Publishing, l979) //  83/4, 1981. 965-966 pp.
 Bharati A. Flowers of Emptiness: Reflections on an Ashram" (short review, Sally Belfrage, Dial Publishing, New York, l98ё) // Asia Feb. '82, p. 7.
 Bharati A. Comment on M. Winkelman's "Magic: A Theoretical Reassessment // , Vol. 23/1, Feb., 1981. p. 45.
 Bharati A. Western Sociologists on Indian Society: Marx, Weber, Spencer, Durkheim, Pareto  (review, G.R. Madan, London: Routledge & Kegan Paul, l979) // , Vol. 17/1, March '82, pp. 190-191.
 Bharati A. Social Sciences, Arts and Sciences, and Occam's Razor // Syracuse Scholar, Spring l982, Syracuse University, pp. 95-l00.
 Bharati A. Holy Guests and Worldly Natives: Hindu Monasteries in the Kumaon Region // Proceedings of the Third International Symposium on Asian Studies, l981. Hong Kong: Asian Research Service, 1982, pp. 725-737.
 Bharati A. Grundfragen der Ethnologie: Beitraege zur Gegenwaertigen Theorie-diskussion (review; W. Schmied-Kowarzik & J. Stagl, eds; Berlin: Dietrich Reimer '81) //  Vol. 17/3, Sept. '82, pp. 582-583.
 Bharati A. India: South Asian Perspectives on Aggression // A.P. Goldstein & M.H. Segall, eds., Aggression in Global Perspective.  Pergamon General Pschology Series. New York, Oxford, Toronto, Sydney, Paris, Frankfurt: Pergamon Press, 1983. viii+496 pages ISBN #0-08-026346-1. pp.237-261.
 Bharati A. Sivasutra et Vimarsini de Ksemaraja (review - Lillian Silburn, Paris: Institut de Civilization Indienne, l980) //  XLII/3, May '83, pp. 710-711.
 Bharati A. Caste et Class in Asie du Sud" (review - Jacques Pouchepadass, ed., Paris: Edition de L'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, l982), in South Asia in Review (Columbia MO), vol. 7/4, May '83, pp. 2-3.
 Bharati A. Medusa's Hair: Essay on Personal Symbols and Religious Experience" (review- G. N. Obeyesekere; Chicago: University Press, l98l) // Mentalities/ Mentalites, vol. I. No. l, l983 Montreal P.Q.), pp. 39-40.
 Bharati A. Religious prestations (dana) in Contemporary India // Proceedings of the Fourth International Symposium on Asian Studies l982. Hong Kong: Asian Research Service, l983. pp. 551-559.
 Bharati A. Tribes of India: the Struggle for Survival" (review - Ch. von Furer-Haimendorf. Berkeley: University of California Press, l982) // South Asiain Review (Columbia MO), Vol. 8, No. 2, Dec. 1983, pp. 7-8.
 Bharati A. "Mircea Eliade: Priviligierte Information und Anthropologische Aporien // Sehnsucht nach dem Ursprung — zu M. Eliade, ed. Hans Peter Duerr. Frankfurt: Syndikat Verlag, 1983. ISBN#3-8l08-02ll-5, pp. 32-59.
 Bharati A. The Personality of Kerala (review — A. Aiyappan. Trivandrum: Dept. of Publications, l982) //  86/l, March 1984, pp. 213-214.
 Bharati A. History of the Tantric Religion: a historical, ritualistic, and philosophical study (review - N.N. Bhattacharya, New-Delhi: Manohar l982) // Journal of Asian Studies XLIII/4, Aug. '84, p. 778
 Bharati A. Tantricism: a study of the Yogini Cult (review - H.C. Das) //  XLIII/4, Aug. 1984, p. 778
 Bharati A. Charisma of Office or Charisma of Person: the role of leaders in South Asian Sects // Identity and Decision: in Cults and Sects in South Asia, eds. P. Gaeffke & D.A. Utz, Philadelphia: Department of South Asia Regional Studies, University of Pennsylvania, l984, pp. 20-27.
 Bharati A. A Celebration of Demons (review-Bruce Kapferer, Bloomington: Indiana University Press, l983) //  Vol. 86/3, Sept. 1984. pp. 728-9.
 Bharati A. Hinduismen og det Tredje Rige" (Danish) // Dialog (Aarhus, Denmark): No. l6-l7, Dec. 1984, pp. 2-8
 Bharati A. The kulakundalini template: analysis of reverie? // Religion and Society in Ancient India (Sudhakar Chattopadhyaya Memorial Volume), Calcutta: Roy & Chowdhury, 1984, pp. l62-206.
 Bharati A. The Notion of God": a crosscultural perspective // The Journal of Religious Studies, vol. XII/l, Spring № l, 1984, Patiala: Panjabi University, pp.1-19
 Bharati A. Theoretical Approaches to the Anthropology of Pilgrimage // Anthropology as a Historical Science — Essays in Honour of Stephen Fuchs, Eds. M. Bhuria & S.M. Michael, Indore (India): Sat Prakashan Sanchar Kendra, 1984. p. 203-222
 Bharati A. Pattini: The Anthropological Consummation of a Goddess (review article, G.N. Obeyesekere, Chicago: Chicago University Press, l984) //  (87/2) June l985, pp. 364-369.
 Bharati A. The Self in Hindu Thought and Action // A. J. Marsella, G. deVos, F.L.K. Hsu, eds. Culture and Self: Asian and Western Perspectives. New York & London: Tavistock Publications, 1985, pp. 185-231.
 Bharati A. Dreams, Illusion, and Other Realities" (review — Wendy D. O'Flaherty, Chicago: University Press, 1984) //  XLIV/4 (August 1985), pp 871-872.
 Bharati A. Challenges to the Anthropological Study of Religion in the Year 2000 // , Vol. IV/1m 1984 (in print 1985), Delhi: National Publishing House, pp. 61-71.
 Bharati A. Karma: Cognition and Behavior in Contemporary South Asian Religions // , Vol. I 1981 - available 1985) UNESCO (Paris), Delhi: Concept Publishing House, pp. 9-21.
 Bharati A. Das dialektische Verhaeltnis des Menschen zur Natur. Philosophie-geschichtliche Studiej zur Naturproblematik bei Marx (review - W.D. Schmied-Kowarzik, Verlag Karl Alber, Freiburg-Muenchen, 1984) //  1986. 39/1, pp 21-23.
 Bharati A. Der Volksschullehrer Wittgenstein (review - Konrad Wuensche, Surkamp Verlag, Frankfurt 1985) and "Ludwig Wittgenstein — a Memoir (review - Norman Malcolm, Oxford University Press, Oxford 1984) //  1986. 39/2, pp. 168-171.
 Bharati A. Life and Culture in Orissa (review — Binod Sankar Das, ed., Calcutta; Minerva Associates, 1984) // South Asia in Review (Columbia, MO) 1986. Vol. 10/4, p. 3.
 Bharati A. Perspectives on Indian Fiction in English" (Review — M. K. Naik, ed. Delhi ABHINAV Publications, 1985) // South Asia in Review (Columbia, MO), 1986. Vol. 11/1, p. 2.
 Bharati A. Hindu-Faschismus // , Vol. XXXIII, Sept. 1986, No. 387/395, pp. 29-35.

Энциклопедии и словари 

 Bharati A. Yoga // American Oxford Encyclopedia. New York: Little & Ives, 1961
 Bharati A. Monasticism. // Encyclopaedia Britannica (III), 15 ed., William Benton Publ., Chicago-London Toronto-Geneva-Sydney-Tokyo-Manila Seoul-Johannesburg, 1974. Vol. XII, 335-343 pp.
 Bharati A. Tantrism // Abingdon Dictionary of Living Religions, Nashville, TN: Abingdon, 1981, pp. 734-738.
 Bharati A. Kundalini // Abingdon Dictionary of Living Religions, Nashville, TN: Abingdon, 1981, p. 420.
 Bharati A. Hinduism and Unbelief // The Encyclopaedia of Unbelief / ed. . Vol. I., Buffalo, New York: Prometheus Books, 1985. pp. 314-21.

Автобиография 

 Bharati A. The Ochre Robe: An Autobiography ( — сокращённый перевод двух глав А. В. Лазаревым по изданию )

Публицистика 
 Bharati A. Some Freaks of Discipleship. A Study in Indian Hagiography // , 1950
 Bharati A. Alma Mater vs. Pulpit. A Study in Hindu Scholastic Traditionalism // , 1950
 Bharati A. Hinduism as a Religion for Skeptics // The Indian Review, 1950
 Bharati A. Philosophy and Sadhana for Citizens of the World, Part I // Eurasia, 1950
 Bharati A. Der Kommunismus in Indien // Aussenpolitik, 1950
 Bharati A. Laenderbericht: Indien // Aussenpolitik, 1950
 Bharati A. Philosophy and Sadhana for Citizens of the World, Part II // Eurasia, 1951
 Bharati A. Monastic Musings on Death. // , 1951
 Bharati A. India's Message. (M. N. Roy, Fragments, review article) // The Radical Humanist. XV/30, 1951
 Bharati A. The Metamorphosis of Aesthetic Value in India // Radical Humanist Vol. XVI., 1952
 Bharati A. Monasticism as a Way of Life // Humanist Way Vol. V/1, 1952
 Bharati A. Philosophy and Sadhana // Radical Humanist XVI/7&8, 1952
 Bharati A. Materialism (review article, M. N. Roy) // Humanist Way V/I, 1952
 Bharati A. Is Hindu Sculpture obscene? // Radical Humanist. XVII, 1953
 Bharati A. On Heroism // Radical Humanist. XVII, 1953
 Bharati A. Was Samkaracarya a Crypto-Buddhist? // Thought, 1954
 Bharati A. Bad Grammar and Bad Manners: a Study in Contemporary Indian Semantics // Newsketch, 1954
 Bharati A. Belur and Halebid: the Hoyshala Shrines of Mysore // The Indian Tourist, 1954
 Bharati A. Lumen Spiritus seu Lumen Scientiae // Swami Bon Maharaj Felicitation Volume. Brindavan: The Vaishnava Theological University, 1954
 Bharati A. Dogmatism and Our Time // , 1954
 Bharati A. Philosophy: East and West // Quest, Vol. I/2. 1955
 Bharati A. The Monastic Manifesto // Radical Humanist, Vol. XIX. 1955
 Bharati A. Reply to Critics of the Manifesto // Radical Humanist, Vol. XIX. 1955
 Bharati A. The Status of the Individual in Indian Thought // Radical Humanist, Vol. XIX. 1955
 Bharati A. Vedanta and Ethics // Radical Humanist, Vol. XIX. 1955
 Bharati A. Inductive Reasoning in Indian Logic" (review, Bagchi) // The Statesman, 6/l9/55
 Bharati A. Basic Beliefs of Hinduism" (review; K.W. Morgan ed.) // The Statesman, 6/19/55
 Bharati A. Foundations of Hinduism" (review; Jadunath Sinha) // The Statesman, 6/26/55
 Bharati A. Hatha-Yoga" (review; Muzumdar) // The Statesman, 6/26/55
 Bharati A. The Illusion of the Epoch" (review; H.B. Acton) // The Statesman, 7/2/55
 Bharati A. The Meaning of the Creative Act" (review; N. Berdyaev) // The Statesman, 7/2/55
 Bharati A. Kant's First Critique" (review; H.W. Cassirer) // The Statesman, 7/9/55
 Bharati A. Hindu Rashtra" (review; Balraj Madhok) // The Statesman, 7/16/55
 Bharati A. The Nature of Philosophy" (review; Daya Krishna) // The Statesman, 7/16/55
 Bharati A. Sanskrit and Culture" (review; Goldstuecker) // The Statesman, 7/23/55
 Bharati A. Democracy in the Early Buddhist Sangha" (review; Gokulde) // The Statesman, 7/23/55
 Bharati A. Indian Ethical Teachings" (review; B.S. Roy) // The Statesman, 7/30/55
 Bharati A. Giitaa — a Sanskrit-English Bridge" (review; Sita Devi) // The Statesman, 7/30/55
 Bharati A. The Integral Yoga of Aurobindo" (review; Donnely) // The Statesman,  7/30/55.
 Bharati A. Performance Intelligence Tests Under Indian Conditions" (review; Bhatia) // The Statesman, 8/7/55.
 Bharati A. Social and Moral Attitude Tests in India" (review; Brahmachari) // The Statesman, 8/7/55.
 Bharati A. The Book of Mirdad" (review, Fairy) // The Statesman, 8/14/55.
 Bharati A. "Mohammedanism — a Historical Survey" (review; A.R. Gibb) // The Statesman, 8/14/55.
 Bharati A. A Mystic's Epistle // Topolski's Chronicle, 1956
 Bharati A. Saffron Robes and Joie de Vivre — Letters from Thailand // Quest, 1956
 Bharati A. Changes in Japanese Buddhism: a Letter from Japan // Quest, 1957
 Bharati A. The Dalai Lama and Buddhism (1st part) // Radical Humanist. XXIII/27-28. 1958
 Bharati A. The Dalai Lama and Buddhism (2nd part) // Radical Humanist. XIII/47. 1958
 Bharati A. The Dalai Lama and Buddhism (last part) // Radical Humanist XXIV/16. 1960
 Bharati A. Jeopardy to Specific Scholastic Pursuits // Maral IIA/5. 1960
 Bharati A. Tagore and the Hindu Renaissance // Radical Humanist XXV/15-16. 1961
 Bharati A. Gandhi and Buddhist Atheism // Gandhi Marg, New Delhi, India.
 Bharati A. India and the Tourist" (letter to the editor) // The Hindu, 29.05.1961
 Bharati A. Education of Tribals in India: a Rejoinder to DeMeulder // Quest, 1961
 Bharati A. Saundaryasastra evam Ravindra ka darsan" (article in Hindi) // Visvajyotih Ravindradarsanank (Tagore Centennial Issue). Hoshiarpur: Vishveshvarananda Vedic Research Institute, 1961
 Bharati A. Aesthetical Doctrine and the Philosophy of Tagore (article; English version) // Tagore Centennial Volume, Hoshiarpur, Pb. India.
 Bharati A. Integrating Indian Society: Education among Adivasis // Quest, №. 31, 1961
 Bharati A. The Unity of All Religions: a Critique of H. Syed's Views // The Hindu, 09.10.1961
 Bharati A. Cultural Criticism as a Tool for Social Studies // Quest, April/June, 1962
 Bharati A. Spiritual vs. Materialistic — a Corrective Analysis // Thought, March '62, p. 12-14, April '63, p. l3-15, 2 pts.
 Bharati A. Sri Bali Perai — the Historical Background of the Dispute about the Vivekananda Rock // The Hindu Weekly Review IX/53, December, 1962. p.4
 Bharati A. Contributions of Indian Thought and Tradition Toward a Human Culture Summary of five lectures // Esperance — Goddard Associates Quarterly III/3, Fall 1962, p. 28ff.
 Bharati A. The Mind-Body Dichotomy and some Psychosomatic Syndromes in Modern India // Thought, XIV/45, 1962. p. 13f.
 Bharati A. In Defense of the Robe: a Rejoinder to Prof. D. McCutchion // Writers Workshop, II, 1962. pp. 47-55.
 Bharati A. Nationalism and Humanism: Two incompatible -isms  // Radical Humanist XXVI/32-33, 1962. pp. 381-400
 Bharati A. The Sino-Indian Border Situation and the Indian Student in America // Radical Humanist, M.N. & Ellen Roy Memorial Issue, Vol, XXVII, Nos. 3-5, Calcutta, January 1963. 31-36.
 Bharati A. Critic versus Pandit and Puritanism — Some Reflections on Prof. McCutchion's Essay // Radical Humanist XXVII/6, 1963. p. 65 ff.
 Bharati A. Tongue-Tide — the Battle of Babel (letter to the editor) // Newsweek International, LXI/19, May 12, 13, 14, 1963.
 Bharati A. Tasks before Philosophers and Tasks before Indian Philosophers // Quest №. 37, Spring 1963, 106f
 Bharati A. Coup in Vietnam. (letter to the editor) // Newsweek International, Nov. 25, l963, p. 5,8.
 Bharati A. China, Cuba, and Conflict: Ideology vs. Intellect // Gandhi Marg, Vol. VII/4, New-Delhi, Oct. l963.
 Bharati A. The Ramakrishna Mission of Culture — Thoughts on Prof. McCutchion's statement, // Radical Humanist XXVII/45, Nov. l963, p. 527f.
 Bharati A. A First Appraisal of the Indian Minority in Kenya // Sunday Post, March 22, 1964.
 Bharati A. Die Ansprueche der Logistiker auf die Logik und ihre Geschichtsschreibung" (review , M. Jacoby) // Thought, XVI/24, Jan. 1964, 12-15.
 Bharati A. Prospects of Secularism in India // Radical Humanist XXVIII/38-40, October 1964, Nehru Commemorative Issue, Calcutta, 453ff.
 Bharati A. The Contribution of Hinduism to the Modern World." Interfaith Lecture Series 1964, Wells Express, (Wells College Bulletin), Aurora, NY, January 1965, Vol. LI/5, 16-18.
 Bharati A. Hindu Scholars, Germany, and the Third Reich // Quest, (No. 44), Bombay (India), Jan., March 1965, p. 74-78.
 Bharati A. The Intellectual and Modernity: the Occidental Situation" in two parts // Thought XVII/13-14, 13-17, 12-14, New Delhi, March & April 1965.
 Bharati A. Fringe Reference and Non-Commitment // Writers Workshop, T.S. Eliot Special Issue, Calcutta 1965, 6 pp.
 Bharati A. Problems of Asian Minorities in East Africa // Pakistan Horizon XVII/4, Karachi 1965. Based on Lecture delivered at the Pakistan Institute of International Affairs, Karachi, on August 4, 1964.
 Bharati A. Indo-African Cultural Ties // India News, XV/4, 1965. p.2.
 Bharati A. Decline of Philosophical Thought (review article based on P. Linke's Niedergangserscheinungen) // Thought XVII/34, 1965, p. 14-17.
 Bharati A. Directed 'massification' and the Failure of Philosophy (review article based on G. Schischkoff's Gesteuerte Vermassung // Thought XVII/24, 1965. p. 13-16.
 Bharati A. Humanism 'and' Religion: a Problem of Communication // Radical Humanist, Fall Issue 1965, Calcutta, XXXIX/39-40, 459-61.
 Bharati A. Plurality and Antimony. Cultural Foundations of Spiritual Conflicts (review; Michael Landmann) // Thought XVIII/13, New Delhi, March 1966, p. 15-17.
 Bharati A. M. S. Subbulaxmi and the Karnataka Tradition: Performance and Appreciation in the U.S.A." (review; in Tamil) // Kalki, Madras, 10.30.1966.
 Bharati A. How Sacred is the Sacred Cow? // , Calcutta, 1/12/1967, p.6.
 Bharati A. M. N. Roy, Narcissism and the Anomic Theme in India // Radical Humanist, Calcutta, 1967. pp. 37-38.
 Bharati A. The Sadhu's Jargon: a Note on Indian Anti-Intellectualism // Thought (New-Delhi), January 1967. pp. 11-12
 Bharati A. Dr. Conrad Schwartz and L.S.D." (report) // , February 6, 1967. p. 2.
 Bharati A. The Integration of Behavioral Sciences // Humanist Review, Vol. I/1, Bombay, 1969. 7-30
 Bharati A. Essays on the Caste System (review article; C. Bougle, Cambridge University Press 1971) // Quest No. 28 (Bombay), Sept., Oct. `72, 82-85.
 Bharati A. Serendipity Suddenly Armed: the 1971 SriLanka Insurgence // QUEST 80, January — February 1973, 35-45.
 Bharati A. Ignorant Hindus and Phoney Swamis Abroad //  (Holi Special, March 18 1973), Bombay, 22-27.
 
 Bharati A. The Ontological Status of Psychic Phenomena in Hinduism and Buddhism. // A. Angoff & D. Barth, eds., Parapsychology and Anthropology, (Proceedings of an International conference held in London, U.K., August 29-31, 1975). New York: Parapsychology Foundation, Inc. 223-241).
 Bharati A. Ernest Becker — an Obituary // Maxwell News and Notes (Syracuse), Vol. 10/1, 1975. 10.
 Bharati A. The Anthropology of Hindi Movies // , Bombay: Jan. 30 1977, 24-3l, Feb. 6, 22-27 pp.
 Bharati A. Broad, Noeticness, and other Guentheriana, // Kailash — Journal of Himalayan Studies (Kathmandu, Nepal), V/2, 1977. 185-200 pp.
 Bharati A. Separate Realities: Sense and (mostly) Nonsense // Extra-sensory Ecology: Parapsychology and Anthropology, ed. Joseph K. Long, Metuchen N.J. & London: The Scarecrow Press, 1977. 12-28 pp.
 Bharati A. Nirad Chaudhuri and the Intellectual Content of Hinduism (review article of Chaudhuri's Hinduism: a Religion to Live by, New York: Oxford University Press, and London: Chatto & Windus, l978) // New-Delhi. Aug. 20, 1979, pp. 34-39, Aug. 27.
 Bharati A. Religion for the Thinking Person: an Area of `As If', // New Delhi (New Delhi, India), Oct. 29, 1979, pp. 69-75.
 Bharati A. Sab Azad Sab Barbad: Indian Parents and their American Children // , Nov. 11-17, 1979, Vol. C 32) pp. 27-31.
 Bharati A. Sans-critic! Rejoinder to the critics of Chaudhuri Essay // New-Delhi, Jan. 21, 1980. p. 5.
 Bharati A. The Only Tribe Permanently Settled on Airports // Letter to the Editor, LIFE, June 1980, p. 16.
 Bharati A. Springing Tiger to Himalayan Rishi: the Persistence of the Netaji Bose Legend // New Quest No. 2l, Bombay, May-June 1980, pp. 147-153.
 Bharati A. The Guru Industry // Hindustan Times (Weekly), New-Delhi, March 19, 1981 and Overseas Hindustan Times, Vol. XXVII, No. 12, p. 7-9.
 Bharati A. Bose and the German Indian National Army — an Unexplored Chapter // New Quest No. 26, Pune, March-April, 1981. pp. 73-78.
 Bharati A. The Meaning of a Hindu Temple in the Diaspora // Hindu Temple Society No. 5., Dec. '81, Loudonville, N.Y. 12211, pp. 3-7.
 Bharati A. Fanatics: More Dangerous than Hypocrites? Analysis of Religious Politicization. // Times Higher Education Supplement. Nov. 12, 1982, p. 11.
 Bharati A. Banaras: City of Light" (review — Diana L. Egk; New York: A. Knopf, l982) // Darshan No. 4, June '83, New York: Consulate General of India. 1983. p. 54
 Bharati A. The Life of Marpa the Translator" (review - The Nalanda Translation Group. Boulder: Shambala Publ., l983) // The Vajradhatu Sun, Dec. '83/Jan '84. p. 15.
 Bharati A. Sikhism — a form of Hinduism response to Gopal Alankar // , December 2, 1984, p. 24A

Интервью 

 Tantrism, New Movements, etc." An Interview // UPDATE Vol. V, 3/4, Dec.'81, Aarhus (Denmark), pp. 2-l9.
 Every Religion is Male Chauvinist. Interview with Surya // Surya (New Delhi, India), English edition, Feb. '82, pp. 26-29.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Donner N. Mysticism and the Idea of Freedom: A Libertarian View, 1997
 

Антропологи США
Персоналии:Вена
Персоналии:Индуизм в США
Санскритологи США
Преподаватели Сиракузского университета
Иммигрировавшие в США из Австрии
Индологи США
Преподаватели Токийского университета
Умершие от рака
Полиглоты
Индийский коллаборационизм
Коллаборационисты на оккупированных нацистской Германией территориях
Авторы энциклопедий и словарей